Pimpinella leucocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Pimpinella leucocarpa ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
leucocarpa